Batuhan Karadeniz – calciatore turco
 Gökdeniz Karadeniz – ex calciatore turco
 Ali Karadeniz – cestista statunitense naturalizzato turco
 Süleyman Karadeniz – lottatore turco